Vaudricourt peut faire référence à deux communes françaises :
 Vaudricourt, dans le Pas-de-Calais
 Vaudricourt, dans la Somme

Homonymie de toponyme